Cupa Americii de Sud (Copa América) este un turneu care se desfășoară între echipele naționale de fotbal ale statelor membre CONMEBOL. Este cea mai veche competiție continentală la nivel de echipe naționale, datând din anul 1916 (acesta fiind anul primei ediții). Cele mai titrate campioane continentale (ca număr de trofee) sunt Argentina și Uruguay, cu câte 15 de fiecare (la nivel de confederație).

Listă campionate

Palmares

Finale

Campionii din 1916-1967 
Începând cu prima ediție 1916 până în 1967, Cupa Americii de Sud (Copa América) s-a desfășurat sub forma unei singure grupe, iar echipa care câștiga grupa era declarată campioană. Meciurile din grupă s-au disputat într-o singură manșă, iar în caz că două sau mai multe echipe terminau la egalitate în grupă, se mai juca un meci de playoff într-o singură manșă, exact ca în grupă. Două (2) puncte au fost acordate pentru victorie, un (1) punct pentru egalitate și zero (0) puncte pentru înfrângere. Cupa Americii de Sud din 1959 a avut două campioane continentale: Argentina și Uruguay.

1916  

 
1917  

1919  

 
1920  

1921  

 
1922  

Play-off
Brazilia, Paraguay și Uruguay au fost la egalitate, iar meciurile playoff au fost planificate pentru cele trei echipe. Uruguay s-a retras, astfel încât a fost jucat doar un meci playoff între Brazilia și Paraguay pentru a determina campioana.

1923  

 
1924  

1925  

 
1926  

1927  

 
1929  

1935  

 
1937  

Play-off
Brazilia și Argentina au jucat incă un meci pentru a se decide campioana.

1939  

 
1941  

1942 

 
1945  

1946  

 
1947  

1949  

Play-off
Brazilia și Paraguay au jucat incă un meci pentru a se decide campioana.

 
1953  

Playoff
Brazilia și Paraguay au jucat incă un meci pentru a se decide campioana.

1955  

 
1956  

1957  

 
1959  

1959     

 
1963  

1967

Clasament pe medalii

În calitate de invitat 
Din 1993, CONMEBOL invită selecționate din alte confederații să participe la Copa América. În total, au fost invitate zece selecționate care au participat pentru acest turneu:

CONCACAF
  (1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016)
  (1997, 2001, 2004, 2011, 2016)
  (1993, 1995, 2007, 2016)
  (2015, 2016)
  (2016)
  (2016)
  (2001)
 
AFC
  (1999, 2019)
  (2019)

Mai multe selecționate au fost nevoite să refuze invitația:

 Statele Unite ale Americii a fost invitată între 1997 și 2007, însă a fost nevoită să refuze invitația, deoarece au reprezentat probleme de sincronizare cu cea a MLS. Cu toate acestea, la data de 30 octombrie 2006, federația americană a acceptat invitația pentru turneul din 2007.
 Pentru ediția din 2001, Canada a fost invitată, dar s-a retras din cauza lipsei de securitate, fiind înlocuită de Honduras.
 În 2011, Japonia s-a retras din cauza dificultăților de a recupera jucătorii japonezi din Europa, precum și de cutremurul care a lovit Japonia în același an. CONMEBOL a invitat Japonia pentru Copa América 2015, care a căzut în 2013, în favoarea Chinei. Însă, China nu a putut participa, deoarece acest turneu s-a suprapus cu meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2018, până la urmă Jamaica este invitată să le ia locul.
 Spania a fost invitată în 2011, dar a refuzat invitația pentru a nu întrerupe vacanța jucătorilor săi.
 În iunie 2019, Consiliul CONMEBOL a aprobat oficial participarea Australiei și Qatarului ca două echipe invitate, care au fost câștigătorii anteriori ai Cupei Asiei. Australia și-ar fi făcut debutul la Copa América, în timp ce pentru Qatar ar fi fost a doua apariție, participând la ediția anterioară. Cu toate acestea, la 23 februarie 2021, Australia  și Qatar  și-au anunțat retragerea din turneu, deoarece acest turneu s-a suprapus cu meciurile din a doua rundă de calificare pentru Cupa Mondială FIFA 2022 în iunie 2021. Inițal turneul trebuia să se țină în iunie 2020, dar din cauza pandemiei de COVID-19, turneul a fost amânat si reprogramat pentru iunie 2021

Trofeu

Vezi și 
 Campionatul Mondial de Fotbal
 Campionatul European de Fotbal
 Cupa de Aur CONCACAF
 Cupa Africii pe Națiuni
 Cupa Asiei
 Cupa Oceaniei pe Națiuni
 Cupa Confederațiilor FIFA
 Copa Libertadores

Referințe

Legături externe 

 Copa América, CONMEBOL.com
 The Copa América Archive – Trivia
 RSSSF archive – includes extensive match reports.

Copa América
CONMEBOL